Чемпиона́т Литовской ССР по футбо́лу 1958 го́да () — 37-й розыгрыш чемпионата Литвы по футболу.

Итоговая таблица

Ссылки 
 История чемпионатов Литвы по футболу на RSSSF

Футбол в СССР в 1958 году
1958 год в Литве
Чемпионат Литвы по футболу